Termenul „Krems” se poate referi la:

 Krems an der Donau oraș în Austria Superioară
Kirchdorf an der Krems oraș în Austria Superioară
 Krems in Kärnten comună în districtul Spittal an der Drau
Große Krems afluent al Dunării
 Krems (Traun) afluent al lui Traun